een benaming voor Soenda, een middeleeuws hindoekoninkrijk op Java
 Siliwangi (koning), oftewel Sri Baduga Maharaja (1482-1521), een heerser van dit rijk
 Siliwangi (Singkut), een bestuurslaag in Indonesië
 Siliwangi (Sukoharjo), een bestuurslaag in Indonesië
 Siliwangidivisie, een elite-eenheid van het Indonesische leger
 Siliwangistadion, een voetbalstadion in Bandung met de voetbalclub Persib (Java)
 Siliwangiuniversiteit, een universiteit in Tasikmalaya (Java)